Comps egy francia település Gironde megyében az Aquitania régióban.

Földrajz

Története

Adminisztráció

Polgármesterek:
2001–2020 Didier Bayard

Demográfia

Látnivalók

Testvérvárosok

Jegyzetek

Források 
INSEE
Prefektúrák

Gironde megye települései